Bouvignies est un toponyme qui peut désigner :

 Bouvignies (Nord), commune française du département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais ;
 Bouvignies (Belgique),  section de la commune belge d'Ath, province de Hainaut, Région wallonne.

Homonymie de localités